Dialectiek
 Dialectica (geslacht), een geslacht van vlinders